Открытый чемпионат Биаррица 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования прошли в Биаррице, Франция, с 8 по 14 июля 2013 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Мэнди Минелла (№ 92 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Штефани Фогт выигрывает 3й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре федерации.
 Анна Каролина Шмидлова уступает свой 1й финал в сезоне и 3й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Юлия Бейгельзимер выигрывает 1й титул в сезоне и 29й за карьеру в туре федерации.
 Ольга Савчук выигрывает 2й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Open GDF Suez de Biarritz
 Цикл женских турниров ITF 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Франция
Спорт во Франции в 2013 году
Июль 2013 года
2013